

Patronymes 
 Gheorghe Zamfir (1941-), musicien et compositeur roumain, virtuose de la flûte de Pan.
 Mircea Zamfir (1985-), gymnaste aérobic roumain.
 Nicolae Victor Zamfir (1952-), physicien roumain.

  (1944 – ), joueur de football roumain.
  (1941 – ), homme politique et sociologue roumain.
  (1946 – ), artiste et député roumain.
 Cristina Zamfir (1989 – ), handballeuse roumaine.
  (1955 – ), joueur de football roumain.

Prénoms 
 , personnalité politique moldave (Bessarabie)
 , député roumain.
  (1848-1933), sociologue, statisticien, journaliste, historien, linguiste roumain.

Toponymes 
 Zamfir, village bulgare de la commune de Lom, dans l'oblast de Montana.

Voir aussi 

Homonymie de patronyme